Mongoose steht für:

 Mongoose Publishing, englischer Spieleverlag
 Operation Mongoose, Deckname für eine US-Geheimoperation gegen Kuba (1961–1964)
 Armstrong Siddeley Mongoose, ein Flugzeugmotor des Herstellers Armstrong Siddeley